Milton Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Milton Historic District (Delaware), ID-Nr. 82002366
 Milton Historic District (Florida), ID-Nr. 87001944
 Milton Historic District (North Carolina), ID-Nr. 73001306
 Milton Historic District (Pennsylvania), ID-Nr. 86001933